London & South Eastern steht für:

 London & South Eastern, ursprünglicher Name von Network SouthEast, ein Passagiersektor der British Rail
 London & South Eastern Railway Limited, Gesellschaftsname von Southeastern, britischer Bahnbetreiber